La margherita del Capo (Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.) è una pianta della famiglia delle Asteracee, originaria delle Provincia del Capo, in Sudafrica.

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti 

Asteroideae
Flora endemica del Sudafrica
Taxa classificati da Augustin Pyrame de Candolle